Сент-Жемм-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 80 км на схід від Нанта, 6 км на південь від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1478 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3532,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Жемм-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Жемм-сюр-Луар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Жемм-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Жемм-сюр-Луар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара